Ву́дбери () — англоязычная фамилия и топоним.

Топонимы 
США
 Вудбери — округ в Айове.
  — городок в Вермонте.
  — городок в Джорджии.
  — тауншип в Иллинойсе.
  — городок в Кентукки.
  — городок в Коннектикуте.
 Вудбери — город в Миннесоте.
  — город в Нью-Джерси.
  — статистически обособленная местность в Нью-Йорке, округ Нассо.
  — городок в Нью-Йорке, округ Ориндж.
  — боро в Пенсильвании.
  — тауншип в Пенсильвании, округ Бедфорд
  — тауншип в Пенсильвании, округ Блэр.
  — городок в Теннесси.

Прочие страны
  — деревня в графстве Девон, Великобритания.

Фамилия 
 Вудбери, Джоан (1915—1989) — американская актриса кино.
 Вудбери, Леви (1789—1851) — американский юрист и государственный деятель.
 :en:USRC Levi Woodbury и :en:USS Woodbury (DD-309) — корабли, названные в его честь.
  (1834—1885) — британский изобретатель, один из первых фотографов.
  (1838—1915) — американский предприниматель и политик, губернатор Вермонта в 1894—1896 годах.

См. также 
  — тауншип в Пенсильвании, округ Блэр.
  — тауншип в Пенсильвании, округ Бедфорд.